Brian Aherne – attore e scrittore inglese
 Fergus Aherne – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 irlandese
 Tom Aherne – calciatore irlandese